Eisenstädter ist der Familienname folgender Personen:

 Hardy Eisenstädter (* 1939), österreichischer Brigadier, Dolmetscher und Autor
 Margarete Eisenstädter (1916–1987), österreichische Juristin, Staatsanwältin und Richterin